

Cinema
Tragico ritorno, film del 1914 diretto da Romolo Bacchini
Tragico ritorno, film del 1952 diretto da Pier Luigi Faraldo

Letteratura 
Tragico ritorno (The long escape), romanzo giallo di David Dodge del 1948